Аксютовка () — село,
Тимченковский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321786202. Население по переписи 2001 года составляет 136 (82/54 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Аксютовка находится у истоков реки Боровая (левый приток реки Мжа), в 5-и км от реки Уды (правый берег), в 2-х км от села Островерховка.
К селу примыкает большой лесной массив лес Черный (дуб), рядом с селом много садовых участков.

История 
 1680 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Аксютовке были 114 дворов, пруд и ветряная мельница.

Экономика 
 Садовое товарищество «Дизелист».

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Змиёвского района